Algarve » peut désigner :
 Royaume d'Algarve, un ancien royaume au sud-ouest de la péninsule Ibérique, annexé par le Portugal en 1267 ;
 Algarve, une région administrative du Portugal ;
 algarve, un vin portugais, produit dans cette région ;
 Algarve, un disc jockey suédois.